Cet article relate le parcours de l'équipe du Danemark masculine de handball lors du Championnat du monde 2021 ayant lieu en Égypte. Il s'agit de la  du Danemark aux Championnats du monde. 

Dans une compétition marquée par le passage de 24 à 32 équipes mais surtout perturbée par la pandémie de Covid-19, le Danemark parvient à conserver son premier titre mondial acquis en 2019 et remporte ainsi sa deuxième médaille d'or au championnat du monde.

Après deux phases de poules tranquilles (6 larges victoires avec un écart de 7 à 20 buts), les Danois doivent passer par la séance de tirs au but pour éliminer l'Égypte en quart de finale. Opposé à l'Espagne en demi-finale, le Danemark prend rapidement 5 buts d'avance (13-8, ) mais les Ibériques reviennent peu à peu dans le match (26-25, ) sans pour autant arriver à égaliser (35-33, score final). La finale face à la Suède est également très disputée mais grâce à un 5-1 salvateur au milieu de la seconde mi-temps (18-19 puis 23-20), les Danois s'imposent finalement 26 à 24.

Présentation

Maillots

Qualification 

Le Danemark est qualifiée en tant que champion du monde en titre.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Résultats

Tour préliminaire

Tour principal

Phase finale

Quart de finale

Demi-finale

Finale

Statistiques et récompenses

Buteurs

Gardiens de but

Notes et références

Articles connexes 
 Équipe du Danemark masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2021

Monde 2021
Danemark
Sport au Danemark en 2021